Persones

 Christian Gottfried Körner, (1756-1831), escriptor alemany
 Robert Körner, (1924-1989), futbolista austriac
 Theodor Körner (1873-1957), president d'Àustria
 Theodor Körner (escriptor), (1791-1813), escriptor i poeta alemany

Geografia
 Körner (Turíngia), municipi a Turíngia